Judith (voornaam) - een meisjesnaam
 Judit (boek) - een deuterocanoniek boek uit de Bijbel
 Judith (gedicht) - een Oudengels episch gedicht
 Judith (opera) - een onvoltooide opera van Niels Gade
 Judith I - een schilderij van Gustav Klimt
 Judith II - een schilderij van Gustav Klimt
 Judith Jobse (artiestennaam voorheen 'Judith') - Nederlands zangeres
 Judith (William Schuman) - een muziekcompositie
 Judithbrug - een voormalige brug in Praag